Richie Ginther (1930-1989) – pilota automobilistico statunitense
 Sabine Ginther (1970) – sciatrice austriaca